Rostocker Straßenbahn steht für:
 Rostocker Straßenbahn AG, das Verkehrsunternehmen der Stadt Rostock
 Straßenbahn Rostock, das Straßenbahnsystem in der Stadt Rostock